Hathaway est le nom de famille de :

 Alice Hathaway (1861-1884), personnalité américaine, première femme de Théodore Roosevelt ;
  
 Donny Hathaway (1945-1979), auteur, compositeur et interprète américain ;
 Garnet Hathaway (1991-), joueur américain de hockey sur glace ;
 George Luther Hathaway (1813-1872), homme politique canadien ;
 Henry Hathaway (1898-1985), réalisateur et producteur américain ;
 Jack Hathaway (c.1982-), astronaute américain ;
 Jason Hathaway (1976-), pilote automobile canadien ;
 John Hathaway (1987-), combattant anglais d'arts martiaux mixtes ;
 Katherine Butler Hathaway (1880-1942), écrivaine américaine ;
 Lalah Hathaway (1968-), auteure-compositrice-interprète américaine ;
 Noah Hathaway (1971-), acteur américain ;
 Robin Hathaway (1934-2013), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Rufus Hathaway (1770-1822) médecin et peintre américain ; 
 William Hathaway (1924-2013), homme politique américain.

Patronyme anglais